Астрал (фільм) () — американсько-канадський фільм жахів режисера Джеймса Вана, що вийшов 2010 року.
 Астральний план — у молодіжній субкультурі жаргонне позначення астрального плану: «астрал». Іронічне «Пішов в астрал, повернуся нескоро» повідомляє слухачеві про бажання мовця дистанціюватися від реального стану речей.
 Астрал — світ думок та емоцій; житло астральних тіл, тобто оболонок, в які людина здатна переміщати свою свідомість, завдяки чому вона може прожити в астралі якийсь час.

Примітки